Пистон — устройство для имитации звука выстрела в игрушечном оружии.

История названия 
Первоначально «пистонами» (от  — «поршень») назывался капсюль боевых патронов. По аналогии позже так стали звать похожие устройства и в детском оружии.

Использование пистонов 

Пистолеты, револьверы, ружья под пистоны могут быть сделаны как из металла, так и из пластика. Они, как правило, повторяют образцы настоящего оружия по внешнему виду («Макаров», «Вальтер», «Люгер», «Наган», «Беретта», «Браунинг», «Кольт», «Смит-энд-Весон», ТТ и др.). Если пистоны надлежащего качества, то оружие с ними считается полностью безопасной игрушкой: заряд вещества — минимальный, сработать все пистоны в упаковке не могут, потому что для этого необходимо ударное действие бойка.

Состав пистонов 
В пистоны могут применяться различные взрывчатые вещества. Когда-то популярными были такие смеси:

 39 частей бертолетовой соли, 39 частей окиси свинца, 19 частей красного фосфора, 3 доли смолы;
 75 частей бертолетовой соли, сурьмы 15 частей, красного фосфора 8 долей, декстрина 2 доли.

Кроме того, существовали и пистоны домашнего приготовления, сделанные из смеси, очищенной с головок обычных спичек, которая наклеивалась на бумажные полоски силикатным клеем.

Виды пистонов 

Существует большое разнообразие пистонов. Первые пистоны представляли собой облатки с двух склеенных бумажных кружочков, между которыми помещалась взрывчатое вещество. Сейчас пистоны выпускаются как в виде бумажных лент с взрывной смесью, так в виде колец, на 5-8 выстрелов, которые вставляются в барабан игрушечного револьвера. Существуют также пистоны для игрушечных ружей, имитирующие охотничьи. Они имеют форму шариков и вставляются в игрушечные патроны, имитируя капсюль.

См. также 
 Хлопушка
 Петарда

Примечания

Ссылки 
 Простая наука

Игрушечное оружие